Солок:

 Солок — город в Индонезии, на острове Суматра.
 Солок (округ) — округ в составе индонезийской провинции Западная Суматра.
 Южный Солок — округ в составе индонезийской провинции Западная Суматра.